I-335 — наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных преимущественно 5-этажных жилых домов. Проект Ленинградского Отделения Горстройпроекта (архитекторы Б. Н. Баныкин, И. Б. Артемьева, Л. А. Смирнова).

Описание 
Для внешнего вида 1-335 характерны удлинённые окна на лестничных клетках, почти во всю высоту панели, сильнее выступающие, чем в аналогичной по планировке серии 1-464 козырьки четырёхскатной крыши, как правило, узкие (не на всю ширину панели) балконы, а в тёплом и умеренном климате — зачастую широкие окна квартир (двустворчатые выглядят квадратными и в среднем на 10 см шире чем у других «хрущёвок» того периода). Торцевые стены без балконов, состоят из 4-х панелей, две панели с окнами в центре или по краям. Во втором случае в одном из боковых фасадов имеется внешняя пожарная лестница. Крыша обычно четырёхскатная железная или из волнистого асбоцемента. В другой модификации, в том числе которую строил Полюстровский домостроительный комбинат (ДСК-1) (она встречается и в других регионах), может быть плоская крыша вообще без чердака.

Серия 1-335 один из первых проектов (наряду с K-7) «полукаркасной» схемы (неполный каркас и навесные панели). Более поздние модификации имеют полный каркас. Несущие стены — продольные (на что указывает I в названии серии). Число секций в исходной модификации — 3, 4, 5, 6, 8 и 10. На площадке по 4 квартиры. Квартиры 1-, 2- и 3-комнатные, высота потолков — 2,55 м. Центральная комната в 3-комнатной квартире проходная. Санузел совмещённый. Водо- и теплоснабжение централизованное. Лифты и мусоропроводы в модификациях в 5 этажей и ниже отсутствуют.

Модификации 

Хрущёвки этой серии возводились с 1956 по 1968 год, после чего перешли к строительству модернизированных серий I-335К, I-335А, I-335АК и I-335Д, которые производились вплоть до конца 1980-х годов и в некоторых городах выросли до 7 и 9 этажей. В пределах Москвы про наличие домов усовершенствованной серии I-335 достоверно неизвестно, в Санкт-Петербурге их также нет. В настоящее время такие здания могут быть санированы / реконструированы.

На основе базовой серии 1-335А Ленинградским зональным научно-исследовательским и проектным институтом были также разработаны типовые проекты детских яслей-садов: на 140 мест (типовой проект 1-335А-211-1-1) и 280 мест (типовой проект 1-335А-211-1-2).

Распространение 

Серия 1-335 широко распространена на пространстве бывшего СССР. Первый дом этой серии был построен в Ангарске (Восточная ул., 23) и сдан в конце января 1959 года. Это трёхэтажный дом, и поэтому серия получила цифру 3 в качестве первой цифры кода. В 2019 году этот дом был признан аварийным и расселён, а в 2020 году запланирован к экспериментальному сносу, который позволит узнать, насколько каркас дома потерял жёсткость, определить степень износа, выяснить остаточную сейсмостойкость и сделать выводы в отношении других зданий указанной серии.

В Москве дома 335 серии строились из завезённых конструкций; в квартальной застройке встречаются в виде отдельных вкраплений.

Наибольшее количество домов этой серии было построено в Санкт-Петербурге, где их выпускал Полюстровский ДСК — 289 зданий, всего 1442 секции в Красногвардейском и Калининском районах города.

В Омске эксплуатируется 170 домов серии I-335ПК с неполным каркасом (более 2 % всего объёма этой серии в стране).

В Калуге главный архитектор города Павел Перминов предложил использовать на типовых панелях смальтовую мозаику. Основной мотив был взят из традиционной вышивки Тарусского района Калужской области, т. н. «тарусской перевити», однако на ряде домов были созданы мозаичные панно, посвященные 600-летию Калуги (1971 год) и освоению космоса. С точки зрения исследователей, сохранившиеся мозаики представляют культурную ценность, однако по состоянию на 2021 год ни одна калужская пятиэтажка не признана объектом культурного наследия. В ходе капитального ремонта орнаменты, как правило, заштукатуриваются или скрываются под утеплителем.

В Туле изначально решено было строить дома именной серии, но строители столкнулись с рядом технологических сложностей. Поэтому решено было внедрить свои панели для строительства, так на свет появилась серия 1-335АТ (тульская). Панели для неё производились на двух заводах — алексинском ЖБИ и ЗКД (Завод крупных деталей). Первым районом, где стали возводить данные дома, стал Пролетарский.

Самая массовая серия жилых домов — в регионах юга Западной Сибири и в Казахстане.

В Архангельске дома 9-этажной версии возводились до 1990-х годов.

Дома серии 1-335 в различных модификациях — наиболее распространённые типовые дома в Астрахани после местной модификации серии 111-135 (строится по сей день).

В Новополоцке сериями 1-335, 1-335-1, 1-335-3 и 1-335-4 застроено внутреннее пространство большинства микрорайонов.

См. также 
 Типовые серии жилых зданий
 Спальный район
 Хрущёвка

Ссылки 
 Модификации серии 1-335 и планировки
 Типовая серия 1-335 в регионах России
 Серия дома 1-335
 1-335 — описание, характеристики, планировки
 Серия 1-335
 Серия 1-335
 География зданий серии 1-335 на карте Москвы и Санкт-Петербурга

Примечания 

Типовые серии жилых домов
Появились в 1958 году в СССР